De Rally van Nieuw-Zeeland 1984, formeel 15th Sanyo Rally of New Zealand, was de 15e editie van de rally van Nieuw-Zeeland en de zevende ronde van het wereldkampioenschap rally in 1984. Het was de 130e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Auckland.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Nieuw
Rally van Nieuw-Zeeland
Sportevenement in Auckland